Гусынка:

 Гусынка — хутор в Ростовской области. 
 Гусынка — река в Ростовской области, притоу Чира.
 Гусынка — река, основное название Ковалёвка.

См. также 
 Средняя Гусынка
 Гусинка